Das Dameneinzel der US Open 1986 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Hana Mandlíková. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Helena Suková, Navrátilová konnte sich in zwei Sätzen durchsetzen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1986